L'angelo e il diavolo, film diretto da Mario Camerini (1946)
L'angelo e il diavolo (Death of an Angel), film diretto da Petru Popescu (1985)